Pikachu, een Pokémon
Detective Pikachu (computerspel), een computerspel van Nintendo
Pokémon Detective Pikachu, een film uit 2019